

Sigle 
 Partial differential equation – equazione differenziale alle derivate parziali
 Partito Democratico Europeo – partito politico europeo
 Pulse Detonation Engine – motore ad onda di detonazione
 Promozione Distribuzione Editoriale – azienda di distribuzione editoriale

Biochimica 
 PDE – fosfodiesterasi, enzimi

Codici 
 PDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pandie Pandie (Australia)